ACC peut faire référence à :

en français :
 Alliance pour la conscience citoyenne, un parti politique sénégalais ;
 Analyse canonique des corrélations, une méthode statistique ;
  ;
 anticoagulant circulant ;
 thréonine, selon le code génétique ;
 acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique ;
 acétyl-CoA carboxylase ;
 ACC : autre nom de la classe de voilier AC50 ;

en d'autres langues :
 Advanced Audio Coding (litt. « encodage audio avancé »), un format de compression audio ;
 Adaptive cruise control, en français, « radar de régulation de distance » ;
 Air Combat Command, un des commandements de la branche aérienne des forces armées des États-Unis (USAF) ;
 America's Cup Class, la jauge de course des voiliers de la coupe de l'America de 1992 à 2007 ;
 , selon l'article  ;
 American Craft Council, un organisme américain pour la promotion de l'artisanat ;
 Area Control Center, dans le domaine de l'aviation civile ;
 Assetto Corsa Competizione, un jeu vidéo de simulation de course automobile ;
 Associated Cement Companies, une entreprise ;
 Atlantic Coast Conference, une conférence NCAA en sport ;
 , une banque commerciale d'Irlande qui se concentre sur l'octroi de prêts à l'agriculture et aux PME.
 Automotive Cells Company, coentreprise française de fabrication batteries de véhicule électrique.